Појам Фридрих I може да се односи на:
 Фридрих I Барбароса, цар Светог римског царства
 Фридрих I од Пруске, кнез изборник Бранденбурга (1688–1713), војвода Пруске (1688–1701), и краљ Пруске (1701–1713)
 Фридрих I, изборник Саксоније
 Фредерик I Дански, краљ Данске и Норвешке
 Фредерик од Шведске